kratica za hrvatsko narodno kazalište
 kratica za hrvatski nogometni klub
 kratica za Hrvatski nogometni kup
 kratica za Hrvatski nacionalni korpus
 kratica za Hrvatski nacionalni komitet